Мухамма́д Имомали́евич Султо́нов (22 декабря 1992, Яван, Таджикистан) — таджикский и российский футболист, полузащитник клуба «Родина».

Биография 
Родился в посёлке Яван Хатлонской области Таджикистана, стал четвёртым сыном в семье. Через год семья переехала в Душанбе, в 2002 году эмигрировала в российский город Каменка Пензенской области, где Султонов стал заниматься в ДЮСШ № 1, тренер Дмитрий Галкин. В 2007 после просмотра попал в ЦСКА, конкурс был 1000 человек на место.
Чемпион России среди юношей (2009). В сезонах 2010—2011/12 сыграл 48 матчей, забил 9 голов в молодёжном первенстве. В феврале 2012 года перешёл в московский «Локомотив». За фарм-клуб «Локомотив-2» в сезонах 2011/12 — 2013/14 ПФЛ провёл 55 матчей, забил 15 мячей. Весеннюю часть сезона 2013/14 отыграл в клубе ФНЛ «Спартак-Нальчик». Сезон 2014/15 провёл в клубе «Тосно», с которым стал бронзовым призёром первенства и уступил в стыковых матчах за выход в премьер лигу «Ростову». Следующие два сезона отыграл в ФНЛ за ярославский «Шинник».

Летом 2017 года перешёл в клуб ФНЛ «Ротор». В начале сезона 2018/19 получил травму — разрыв крестообразных связок колена, выбыл из строя на полгода, прошёл длительный курс реабилитации и вернулся в строй в весенней части первенства. Трижды признавался лучшим футболистом первенства ФНЛ по версии болельщиков (апрель, май, ноябрь 2019). 11 августа 2020 года дебютировал в премьер-лиге в домашнем матче против «Зенита» (0:2).

9 сентября 2020 года подписал контрактное соглашение с «Нижним Новгородом».

Летом 2021 года подписал двухлетний контракт с московским «Торпедо».

Личная жизнь 
Жена Кристина Султонова, познакомились в детстве в Каменке, сыграли свадьбу 3 августа 2016 года.

Статистика выступлений

Достижения 
 ЦСКА
 Бронзовый призёр молодёжного первенства России: 2011/12 (2011)

 «Тосно»
 Бронзовый призёр ФНЛ: 2014/15

 «Ротор»
 Победитель ФНЛ: 2019/20
 Итого : 1 трофей

 «Нижний Новгород»
 Бронзовый призёр ФНЛ: 2020/21

 «Торпедо» (Москва)
 Победитель Первого дивизиона: 2021/22
 Итого : 1 трофей

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Локомотив-Казанка»
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Тосно»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Родина»